L'Araignée du faubourg est une chanson de Germaine Béria.

Liens externes
 L'Araignée du faubourg sur YouTube

Chanson française